Termin -{FRE}- ima više značenja.

 Riboflavin reduktaza (NAD(P)H)
 FRE Records, izdavačka kuća